

Cinema 
 Bonne pomme - Nessuno è perfetto – film franco-belga del 2017 diretto da Florence Quentin
 La Bonne – film del 1986 diretto da Salvatore Samperi

Geografia 
 Bonne – comune francese nel dipartimento dell'Alta Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Yowlys Bonne – lottatore cubano

Altro 
 Bonne ville – nella Francia del Medioevo indicava una città che beneficiava di uno statuto particolare
 Bonne soirée – album di Pino Daniele, pubblicato nel 1987
 Chambre de bonne – tipico piccolo appartamento monolocale, prevalentemente parigino

Pagine correlate 
 Bonne Nouvelle
 Bonne année